La Suomen Cup 2022 è stata la 68ª edizione della coppa di Finlandia di calcio. Iniziata l'11 febbraio 2022, si è conclusa il 17 settembre 2022 con la finale. Il  ha vinto la competizione per la quarta volta nella sua storia.

Formula del torneo

Turno preliminare 
Il sorteggio per il turno preliminare e il primo turno è stato effettuato il 20 gennaio 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 febbraio 2022

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 febbraio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2022

Secondo turno 
Il sorteggio per il secondo turno è stato effettuato il 27 gennaio 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2022

Terzo turno 
Il sorteggio per il terzo turno è stato effettuato il 24 marzo 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2022

Quarto turno 
Il sorteggio per il quinto turno è stato effettuato il 21 aprile 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 maggio 2022

Quinto turno 
Il sorteggio per il quinto turno è stato effettuato il 12 maggio 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 maggio 2022

Ottavi di finale 
Il sorteggio per gli ottavi di finale e i quarti di finale è stato effettuato il 31 maggio 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 giugno 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2022

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 giugno 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 giugno 2022

Semifinali 
Il sorteggio è stato effettuato il 4 luglio 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 agosto 2022

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa di Finlandia
Calcio nel 2022